Pido steht für:
 ein indonesisches Dorf im Distrikt Ostalor Meer, siehe Pido (Ostalor Meer)

Pido ist der Name von:
 Evelino Pidò, italienischer Dirigent 
 Ricardo Pido Tancinco (* 1933), Altbischof von Calbayog.